Il World Group II 1995 è il secondo livello di competizione della Fed Cup 1995, impropriamente detto serie B. I vincitori dei 4 confronti avanzano ai World Group Play-offs, mentre i perdenti si giocano la permanenza nel World Group II nei World Group II Play-offs.

Indonesia vs. Argentina

Australia vs. Slovacchia

Italia vs. Canada

Svezia vs. Paesi Bassi

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 1995